Trémont (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Trémont (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary